Dominic Stanca, o combinație rară din onomastica românească, se poate referi la:

 Dominic Stanca (medic) (n. 4 octombrie 1892, Petroșani - d. 1 aprilie 1979, Cluj-Napoca)
 Dominic Stanca (actor) (n. 31 ianuarie 1926, Cluj - d. 26 iulie 1976)

Dezambiguizare
Nume de familie